NFL sezona 2015. je 96. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 10. rujna 2015. pobjedom branitelja naslova New England Patriotsa nad Pittsburgh Steelersima. 
Super Bowl 50 je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 7. veljače 2016. u Santa Clari u Kaliforniji na Levi's Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije Denver Broncosi i pobjednici NFC konferencije Carolina Panthersi. Pobijedili su Broncosi s 24:10 i osvojili svoj treći naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, 

P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2015.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanjem: Drew Brees, New Orleans Saints - 4870
Najviše jarda probijanjem: Adrian Peterson, Minnesota Vikings - 1485
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Julio Jones, Atlanta Falcons - 1871

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): NaVorro Bowman, San Francisco 49ers - 154
Najviše obaranja quarterbacka (sackova): J.J. Watt, Houston Texans - 17.5
Najviše presječenih lopti: Reggie Nelson, Cincinnati Bengals i Marcus Peters Kansas City Chiefs - 8

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Carolina Panthers - 500 (31.2 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Arizona Cardinals - 408.3 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Buffalo Bills - 152.0 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: New Orleans Saints - 310.6 po utakmici

U obrani 
Najmanje primljenih poena: Seattle Seahawks - 277 (17.3 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Denver Broncos - 283.1 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Seattle Seahawks - 81.5 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Denver Broncos - 199.6 po utakmici

Izvori 

2015